Antea (Parmigianino), een schilderij van de Italiaanse kunstschilder Parmigianino
Antea Group, een Nederlands advies- en ingenieursbureau
Antea (investeringsmaatschappij), een Nederlandse investeringsmaatschappij
Antea LifeStyle Center, het grootste winkelcentrum in Mexico